

Toponyme 
Regino peut désigner :
 en France :
 le Regino, un fleuve côtier du département de la Haute-Corse ;
 la vallée du Regino, un territoire de Balagne avec un site naturel protégé de Natura 2000 du même nom ;
 la gare du Regino, de la ligne des Chemins de fer de Corse entre Calvi et Ponte-Leccia ;
 Regino, une ancienne piève de Corse.